Лейтен 726-8 — одна з найближчих до Землі подвійних зір.
 1964 Лейтен — астероїд головного поясу.
 Віллем Якоб Лейтен (; 7 березня 1899 — 21 листопада 1994) — голландсько-американський астроном.